een wiskundig begrip, zie Positief getal
 de positieve lading van een deeltje of object
 een foto
 Positief (orgel), een klein pijporgel
 Rugpositief, een deel van het pijporgel dat door een eigen klavier wordt bespeeld

Zie ook 
 Gramkleuring
 Foutpositief en foutnegatief
 Negatief-positiefprocedé in de fotografie